Peter Hänni ist der Name folgender Personen:

* Peter Hänni (Jurist) (* 1950), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Peter Hänni (Schriftsteller) (* 1958), Schweizer Arzt und Schriftsteller